Klingmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Klingmüller (1914–2006), deutscher Jurist und Islamwissenschaftler
 Fritz Klingmüller (1871–1939), deutscher Jurist
Gisela Klingmüller (1884–1965), deutsche Aquarellmalerin
Ursula Klingmüller (1964), deutsche Systembiologin und Hochschullehrerin
 Viktor Klingmüller (1870–1942), deutscher Dermatologe
 Walter Klingmüller (1929–2016), deutscher Genetiker